Bittorf ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Bittorf (1876–1949), deutscher Mediziner
 Manuel Bittorf (* 1994), deutscher Musiker und Schauspieler, siehe Betterov
 Marie Bittorf (1886–1974), deutsche Gewerkschafterin, Frauenrechtlerin und Kommunalpolitikerin
 Ulrich Bittorf (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Bittorf (1929–2002), deutscher Journalist und Filmemacher